Санга — многозначный термин.
 Санга — река в Центральной Африке.
 Санга — лес в ЦАР, Камеруне и Республике Конго.
 Санга-Мбаэре — провинция в ЦАР.
 Санга — департамент в Республике Конго
 Санга — департамент Буркина-Фасо
 Санга — город в Мали
 Санга — посёлок, Ашинский район, Челябинская область, Россия
  — язык семьи банту
 Санга — в дравидской мифологии поэтическая академия, с которой связывается возникновение тамильской поэтической традиции.